

Étymologie 
Faure est un nom de famille, forme fréquente en certains pays de langue d'oc (Limousin, Périgord, région rhodanienne, Dauphiné, Auvergne, Guyenne, Gascogne) du mot occitan désignant le forgeron, issu du latin faber, alors que forger > forgeur > forgeron est procède de fabrica, dérivé de faber. La Provence et le Languedoc méridional emploient plutôt la forme Fabre. L'équivalent dans une partie des pays de langue d'oïl est Fèvre (mais surtout Lefèvre, Lefebvre, Lefébure, etc.), resté comme élément dans le mot orfèvre (de structure identique à l'allemand Goldschmied).

Patronyme

Prénom

Toponyme 

 Tour-de-Faure, commune française du département du Lot ;
 Île Faure, île australienne.

Autres 
 Félix Faure, station du métro parisien, sur la ligne 8 du métro de Paris
 Base Alfred-Faure, base scientifique de l’archipel Crozet
 Loi Faure (1968), du nom de son instigateur Edgar Faure, texte législatif réformant l'université française
 Lycée Gabriel-Faure, établissement scolaire de Tournon-sur-Rhône
 Musée Faure, musée d’Aix-les-Bains
 Prix de littérature politique Edgar-Faure, prix littéraire français
 Prix Élie-Faure, prix d’art français
 Faure, Fabricant d'électroménager détenu par le groupe suédois Electrolux

Notes et références

Liens externes 
  : patronymes Faure et  confondus